Das World 14.1 Tournament 2015 war ein von Dragon Promotion veranstaltetes Poolbillardturnier in der Disziplin 14 und 1 endlos. Es fand vom 13. bis 19. Juli 2015 im Steinway Billiards im New Yorker Stadtteil Astoria statt.

Der Deutsche Thorsten Hohmann gewann das Turnier durch einen 300:244-Sieg im Finale gegen Titelverteidiger Darren Appleton.

Modus 
Die 56 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen mit je sieben Spielern aufgeteilt. Jeder Spieler spielte einmal gegen jeden Spieler seiner Gruppe. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die die nächste Runde, die im Doppel-K.-o.-System ausgespielt wurde. Ab dem Achtelfinale wurde im K.-o.-System gespielt. Das Ausspielziel waren 100 Punkte in der Gruppenphase, 150 Punkte in der Doppel-K.-o.-Phase und 200 Punkte in der Finalrunde sowie 300 im Finale.

Turnierverlauf

Gruppenphase 
Die folgenden 32 Spieler schieden in der Gruppenphase aus:

Doppel-K.-o.-Phase

Finalrunde

Serien

Weblinks 
 Offizielle Website
 The World 14.1 Tournament 2015 auf azbilliards.com
 The 75th World Tournament of 14.1 2015 auf sixpockets.de

Einzelnachweise 

Poolbillard-Weltmeisterschaft
Poolbillardveranstaltung 2015
Billardturnier in New York City
Steinway Billiards